Чешская социал-демократическая партия () — левоцентристская политическая партия в Чехии, одна из старейших чешских политических партий, в период с образования Чешской Республики и до середины 10-ых годов, была одной из основных партий в Чехии.

История 
Партия была основана 7 апреля 1878 года как часть Социал-демократической партии Австрии. В декабре 1893 года организация оформилась как самостоятельная партия.

В 1918-1938 партия называлась Чехословацкой социал-демократической рабочей партией, в 1938-39 — Национальной партией труда.

В 1945 году партия была воссоздана как партия «Чехословацкие социал-демократы» и вошла в Национальный фронт Чехословакии. В 1946 году приняла участие в выборах в Национальное собрание, получив 12,05 % голосов и 37 мест. 27 июня 1948 года партия была слита с КПЧ. Параллельно существовала ЧСДП в эмиграции.

Современная история 
24-25 марта 1990 года, после «бархатной революции», партия была воссоздана на территории Чехословакии. С 1993 года — под нынешним названием. Её представителями были 5 премьер-министров: Милош Земан, Владимир Шпидла, Станислав Гросс, Иржи Пароубек, Богуслав Соботка.

В 1998-2006 партия была правящей в Чехии. Партия победила на выборах 2010, но сформировать правительство не сумела. 18 марта 2011 председателем партии был избран Богуслав Соботка.

На выборах 2013 заняла первое место. 17 января 2014 года правительственную коалицию после парламентских выборов сформировали представители трех партий, из 17 членов кабинета - 8 представителей социал-демократов, премьер-министр — социал-демократ Богуслав Соботка.

Выборы 2017 года стали ее крупнейшим провалом с момента основания, партия получила 7,27 % голосов и 15 депутатских мест.

В 2018 году представители партии вошли в правительство Андрея Бабиша.

На выборах в Европарламент ЧСДП не получила мест.

Результаты на выборах

Выборы в Чешской Республике

Выборы в Палату депутатов Парламента Чешской Республики

Выборы в Европейский парламент

Председатели партии после 1990 года 

 Милош Земан (1993—2001)
 Владимир Шпидла (2001—2004)
 Станислав Гросс (2004—2005)
 Богуслав Соботка (2005—2006, и.о.)
 Иржи Пароубек (2006—2010)
 Богуслав Соботка (18.3.2011—2017)
 Милан Хованец (2017—2018, и.о.)
 Ян Гамачек (2018—2021)
 Михал Шмарда (2021 — настоящее время)

Организационная структура 
ЧСДП состоит из краевых организаций (Krajské organizace), краевые организации из окружных организаций (Okresní organizace), окружные организации из местных организаций (Místní organizace).

Высший орган ЧСДП - съезд (sjezd), между съездами - центральный исполнительный комитет (ústřední výkonný výbor), между заседаниями центрального исполнительного комитета - президиум (předsednictvo), высшее должностное лицо - председатель (předseda), контрольный орган - центральная контрольная комиссия.

Высшие органы краевых организаций - краевые конференции (krajsaka konference), между краевыми конференциями - краевые исполнительные комитеты (krajsky výkonný výbor), между заседаниями краевых исполнительных комитетов - президиумы краевых исполнительных комитетов (předsednictvo krajskeho vykonneho vyboru), контрольные органы краевых организаций - краевые контрольные комиссии.

Высшие органы окружных организаций - окружные конференции (okresne konference), между окружными конференциями - окружные исполнительные комитеты (okresni výkonný výbor), между заседаниями окружных исполнительных комитетов - президиумы окружных исполнительных комитетов (předsednictvo okresniho vykonneho vyboru), контрольные органы окружных организаций - окружные контрольные комиссии. 

Высшие органы местных организаций - собрания членов (Členská schůze), между собраниями членов - комитеты (výbor) местной организации.

Логотип партии

См. также 
 Политические партии Чехии

Примечания

Ссылки 
 Устав ЧСДП

Политические партии Чехии
Политические партии Чехословакии
Социал-демократические партии
Социалистический интернационал
Политические партии Австро-Венгрии
Политические партии, основанные в 1878 году